Ghislain, prononcé [] ou [], est un anthroponyme masculin répandu comme prénom et comme nom de famille.

Prénom 
Ghislain est un prénom masculin fêté le .

Sens et origine 
Ghislain est un prénom masculin fondé sur le substantif germanique gīsal, otage (cf. allemand Geisel, otage) et dont la désinence -ain représente l'ancien cas régime.

La graphie GH note en picard le GU français.

Variantes et dérivés 
Ce prénom a pour variantes Gislain, Guillain, Guislain et Guylain.

Son féminin est Ghislaine, fêtée le même jour, qui a pour variantes Gislaine, Guilaine, Guislaine et Guylaine.

Popularité et prononciation 
En français, Ghislain reste un prénom assez rare qui se prononce de deux façons : « Guilain » (prononciation normanno-picarde avec [g] dur, encore utilisée en Belgique et en France) et « Gisslain » (prononciation équivalente avec palatalisation de [g] caractéristique du sud de la Ligne Joret, répandue en Flandre, en Hollande et au Canada). À noter que la graphie du G suivi d'un H ou d'un U implique la prononciation du (g) dur en Français, si bien que la prononciation (j) est le plus souvent le fait d'une erreur.  

En Belgique, il est de coutume parmi les familles issues de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie de donner Ghislain ou Ghislaine comme dernier prénom à leurs enfants.

Saints des Églises chrétiennes 
 Ghislain de Mons († vers 680), abbé près de Mons ; célébré le 10 octobre.
 Dicton attaché à ce saint : « Temps sec à la Saint-Ghislain nous annonce un hiver d'eau plein. »
 Ghislain († vers 1138) ou Schécelin ou Gézelin' ou Gisle ou Jocelyn, bienheureux, ermite du duché de Luxembourg, dans le diocèse de Trèves ; célébré le 6 août selon le martyrologe romain et le 11 août au Luxembourg.

Autres personnalités portant ce prénom

Patronyme 

 Bonzolé Mololo Guylain (1980-), joueur de rugby à XV français et congolais.

Toponyme 

 Saint-Ghislain est une ville de Belgique située en Wallonie dans la province de Hainaut.

Notes et références 

Prénom masculin
Homonymie de prénom
Prénom germanique